

Geografia

Comuni 
 Castel Sant'Elia – comune italiano in provincia di Viterbo
 Sant'Elia a Pianisi – comune italiano in provincia di Campobasso
 Sant'Elia Fiumerapido – comune italiano in provincia di Frosinone

Frazioni 
 Sant'Elia – frazione dell'Aquila
 Sant'Elia – frazione di Santa Flavia nella città metropolitana di Palermo
 Sant'Elia – frazione di Squinzano in provincia di Lecce
 Sant'Elia Reatino – frazione di Rieti e comune italiano fino al 1875

Quartieri 
 Sant'Elia – quartiere di Brindisi
 Sant'Elia – quartiere di Cagliari

Località 
 Prati di Sant'Elia – area naturale di Collelongo (AQ)

Monti 
 Monte Sant'Elia – montagna di Palmi nella città metropolitana di Reggio Calabria

Santi 
 Elia – profeta biblico, festeggiato come santo dalla Chiesa cattolica il 20 luglio
 Sant'Elia Speleota – religioso italiano, venerato come santo e festeggiato l'11 settembre
 Sant'Elia eremita – santo festeggiato il 21 marzo
 Sant'Elia di Enna, anche noto come Elia Juniore – monaco italiano, venerato come santo e festeggiato il 17 agosto
 Sant'Elia I – patriarca di Gerusalemme

Persone 
 Antonio Sant'Elia – architetto italiano
 Trigona di Sant'Elia – famiglia nobiliare

Altro 
 Sant'Elia – cognome italiano
 Basilica di Sant'Elia – chiesa di Castel Sant'Elia, nel Lazio
 Stadio Sant'Elia – impianto sportivo di Cagliari
 Chiesa di Sant'Elia – luogo di culto di Palmi, in provincia di Reggio Calabria